Wuxia peut désigner :
Wuxia, genre de la littérature chinoise
Wuxia, un jeu de rôle.
La Gorge de Wuxia, un lieu de la région des Trois Gorges, en Chine.

Voir aussi : 

Wu Xia Pian, genre du cinéma chinois.
Wu Xia, film hongkongais de 2011 avec Donnie Yen.